Lacerta este un gen de șopârle din familia Lacertidae. 

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Alte specii:
Lacerta pamphylica
Lacerta schreiberi
Lacerta steineri
Lacerta strigata
Lacerta yassujica
Lacerta zagrosica

Galerie

Referințe

Legături externe